Die Aradschin chumb 1996/97 war die fünfte Spielzeit der zweithöchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball.

Modus 
Zwölf Mannschaften spielten an 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Aragaz Gjumri als letztjähriger Absteiger aus der Bardsragujn chumb war in diesem Jahr nicht aktiv.

Waren zwei Mannschaften an der Tabellenspitze punktgleich, gab es ein Entscheidungsspiel. Der Sieger stieg direkt auf, der Verlierer spielte gegen den Vorletzten der Bardsragujn chumb um den Aufstieg.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Meisterfinale 

|}

Play-off

|}

1996
Fußballsaison 1996/97